Gozo – isola dell'arcipelago delle Calipsee
 Gozo – Stato del passato situato sull'isola omonima
 Regione di Gozo – regione di Malta

Pagine correlate 

Gozzo
Gozón